Суперкупа на Германия () е футболен трофей в Германия, състезанието за който се провежда преди началото на всеки нов шампионат и в него се противопоставят шампионът на Първа Бундеслига срещу носителя на Купата на Германия.

През 1997 г. е заменен от мач за Купата на Лигата. През 2008 г., въпреки че официално не е обявен от Германския футболен съюз, мачът се връща като Суперкупа на Германия в който се срещат актуалния шампион и носител на Купата на Германия Байерн Мюнхен и финалиста Борусия Дортмунд. Официално мачът за Суперкупата на Германия е върнат от сезон 2010/11, за което решение Германската футболна лига съобщава на 31 юли 2009 г.

Финали по години 

а Мачът се играе на 16 март 1941 г. между Шампиона на Германия и носителя на Купа Чамер за сезон 1939/40.
б Мачът се играе на 8 януари 1977 г. между първенеца в Бундеслигата и носителя на Купата на Германия за сезон 1975/76.
в Мачът се играе на 2 април 1983 г. между първенеца в Бундеслигата и носителя на Купата на Германия за сезон 1981/82.
г Не се играе продължение; директно преминаване към изпълнение на дузпи.
д През 1991 г. са включени четири отбора – победителите от лигите и купите на бившите Западна и Източна Германия.
е Борусия Дортмунд участва като финалист в Купата на Германия; Байерн Мюнхен печели и купата предходния сезон.
ж Вицешампионът на Бундеслигата заема мястото, тъй като в съответния предходен сезон шампионът е спечелил и купа.

Победители по години 

Забележка: В списъка са подредени само представянията от официалните участия.

Източници

Външни препратки 
 
 Списък на финалите 

Турнири по футбол в Германия